Žiroslavlje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Suhopolje, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 82 stanovnika te 28 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji